Reunion, un film américain de Norman Taurog sorti en 1936 ;
 Reunion, un film américain de Leif Tilden et Mark Poppi, sorti en 2001 ;
 Réunion : Destins brisés (Reunion), une série télévisée américaine diffusée en 2005 ;
 Réunions, une série télévisée française diffusée en 2020 ;
 Reunion, un album du groupe de rock britannique Black Sabbath ;
 Reunion, un jeu vidéo de stratégie, édité en 1994, se déroulant dans un univers de science-fiction.
 Reunion, une chanson pop du duo d'idole japonaise ClariS, sortie en 2013;
 Reunion, groupe créé pour interprété la chanson Life Is a Rock (But the Radio Rolled Me).

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre